Bloc populaire est un nom porté par différents partis politiques :
 Bénin : Bloc populaire africain ;
 Canada : Bloc populaire canadien ;
 Sénégal : Bloc populaire sénégalais.